Sette meraviglie – programma televisivo
Sette meraviglie del mondo – sette monumenti dell'antichità
Nuove sette meraviglie del mondo – sette opere architettoniche moderne
Sette meraviglie della Russia – sette luoghi della Russia risultati vincitori in un sondaggio nazionale
Sette meraviglie dell'Ucraina – sette luoghi della Ucraina risultati vincitori in un concorso nazionale